Ю́зеф Рышке́вич (Иосиф Рышкевич, ; 1856—1925) — польский живописец-баталист и исторический жанрист. Отец живописца Юзефа Рышкевича (сына) (1888—1942).

Биография и творчество 

Учился в Варшавской рисовальной школе под руководством Войцеха Герсона и Циприана Лахницкого. В 1875 году поступил для дальнейшего обучения в Петербургскую Академию художеств в класс батальной живописи Богдана Павловича Виллевальде. Окончил художественное обучение в Мюнхенской академии художеств под руководством Александра фон Вагнера.

Вернувшись в Варшаву, работал в , в 1900-1912 годы был председателем Варшавского общества прикладного искусства. Здесь он выставлял свои работы, а в 1897-1901 годы - Обществе любителей изящных искусств (Краков). В 1900 году его картина «Смерть маркитантки» удостоилась бронзовой медали на Всемирной выставке в Париже.

Его наиболее известные картины: «Мародёры», «Сбор раненых», «Смерть Лешка», «Отдых», панорама «Осада Ченстоховского монастыря».

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Художники Польши
Родившиеся в 1856 году
Умершие в 1925 году